Il singolare del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilles Elseneer che ha battuto in finale Dennis van Scheppingen 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Berdych (semifinali)
 Alexander Popp (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (finale)
 Jan Vacek (quarti di finale)

 Olivier Mutis (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)
 Gilles Elseneer (Campione)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2004